Bisschop ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bisschop († 1468), Lübecker Fernhandelskaufmann in Flandern
 Christoffel Bisschop (1828–1904), niederländischer Genremaler und Lithograf
 Éric de Bisschop (1891–1958), französischer Abenteurer, Seefahrer und Ozeanist
 Jules De Bisschop (1873–1954), belgischer Ruderer
 Richard Bisschop (1849–1926), niederländischer Maler, Zeichner und Aquarell-Zeichner
 Walter Steins Bisschop (1810–1881), holländischer Jesuit, Indienmissionar und Erzbischof